DISY est l'acronyme de plusieurs partis politiques :
 Rassemblement démocrate à Chypre
 Alliance démocrate en Grèce

Rassemblement démocrate (Chypre)